Осада Родоса:

 Осада Родоса (305—304 до н. э.) — осада войском и флотом Деметрия Полиоркета
 Осада Родоса (88 до н. э.) — осада флотом Митридата VI Понтийского
 Осада Родоса (1480) — осада войсками Османской империи в 1480 году.
 Осада Родоса (1522) — осада войсками Сулеймана I

Осады по городам